Název Čenkov má více sídel:
 Čenkov, obec v okrese Příbram
 Čenkov u Bechyně, obec v okrese České Budějovice (dříve okres Tábor)
 Čenkov (Malšice), část obce Malšice v okrese Tábor
 Čenkov (Odolena Voda), část města Odolena Voda v okrese Praha-východ
 Čenkov (Třešť), část města Třešť v okrese Jihlava

nebo vrch:
 Čenkov (Středolabská tabule), vrch ve Středolabské tabuli

Externí odkazy